La Third Division 1927-1928 è stato l'8º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 7° con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Bradford Park Avenue (Third Division North) e  (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti 
Walsall trasferito nella Third Division South.

Selezione dei club 

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North.

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South.

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1928-1929.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1928-1929.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Merthyr Town costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Coventry City.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1927-1928
 Second Division 1927-1928
 FA Cup 1927-1928
 FA Charity Shield 1928

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 

Calcio nel 1927
Calcio nel 1928
1927-1928